Pestkapelle steht für bestimmte Votivkapellen
 Pestkapelle (Cochem), Rheinland-Pfalz, siehe Cochem
 Pestkapelle (Bernried am Starnberger See), Bayern
 Pestkapelle (Kimratshofen), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Pestkapelle (Probstried), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Pestkapelle (Schweinheim), Bad Godesberg, Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Pestkapelle (Waith), Waith, Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Oberbayern 
 Pestkapelle Maria Lebing (Hartberg), Steiermark, Österreich, siehe Maria Lebing

Siehe auch:
Siechenkapelle
Rochuskirche
Cholerakapelle